Дмитрий Спирин: Спирин, Дмитрий Андреевич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Спирин, Дмитрий Александрович (род. 1975) — российский рок-музыкант.
 Спирин, Дмитрий (род. 1975) — азербайджанский футболист.